Poma kan syfta på följande:
 Poma (företag), en fransk tillverkare av hiss- och liftsystem

Geografi

Argentina 

 Departamento de La Poma, kommun, Salta, 
 La Poma (kommunhuvudort), Salta, 

Robotskapade Argentinaförgreningar